Götz Gusztáv (1900–1970) evezős, edző
Götz Gusztáv (1933–2021) Széchenyi-díjas meteorológus